Banastás kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Banastás (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Banastás (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar